Лазар Христов може да се отнася за:
 Лазар Христов (1925 - ), български футболист
 Лазар Христов (1885 - ?), български революционер от ВМОРО
 Лазар Христов, български революционер от ВМРО